Diamond Hill steht für:
 Diamond Hill (Antarktika), Hügel an der Hillary-Küste, Ross Dependency, Antarktika
 Diamond Hill (Galway), Hügel in Galway, Irland
 Diamond Hill (Hongkong), Berg in Kowloon, Hong Kong

Orte:
 Diamond Hill (Georgia), Vereinigte Staaten
 Diamond Hill (Rhode Island), Vereinigte Staaten
 Diamond Hill (Virginia), Vereinigte Staaten